El príncipe Enrique de Reuss-Köstritz (; 14 de julio de 1825, Klipphausen - 2 de mayo de 1906, Trzebiechów) fue un diplomático alemán.

Biografía 
El Príncipe Enrique VII de Reuss nació en 1825, siendo el quinto hijo y tercer varón del Príncipe Enrique LXIII de Reuss-Köstritz y su esposa, la Condesa Leonor de Stolberg-Wernigerode. Desde 1845 hasta 1848 estudió leyes en la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg y en la Universidad Humboldt de Berlín. Después se unió al 8º Regimiento de Lanceros. Desde 1853, prosiguió una carrera diplomática.

Desde 1854 hasta 1863 trabajó como consejero en la embajada de Prusia en París. Entonces fue enviado como embajador real prusiano a Kassel, y después a Múnich. El 5 de febrero de 1868, fue puesto como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la Confederación Alemana del Norte en la corte rusa de San Petersburgo por Guillermo I, quien todavía era Rey de Prusia en ese tiempo. El 26 de abril de 1871 fue designado como el primer embajador del Imperio alemán por Guillermo, quien había sido coronado emperador unos pocos meses antes.

Desde 1873 hasta 1875 sirvió como consejero general del emperador Guillermo I. En 1876 se casó con la Princesa María Alejandrina de Sajonia-Weimar-Eisenach y se convirtió en miembro de la Cámara Alta Prusiana. En 1877, se convirtió en el primer embajador imperial en Constantinopla, donde inauguró el magnífico edificio de la embajada, que se le permitió construir a su propio gusto. Sólo un año más tarde fue como embajador alemán en Viena; este fue su última designación en el extranjero.

En 1894, se retiró a su castillo en Trzebiechów , donde murió el 2 de mayo de 1906.

Descendientes 
El 6 de febrero de 1876, Enrique VII se casó con la Princesa María Alejandrina de Sajonia-Weimar-Eisenach, hija del Gran Duque Carlos Alejandro de Sajonia-Weimar-Eisenach. De este matrimonio nacieron los siguientes hijos:
 Hijo de nombre desconocido (1877-1877)
 Enrique XXXII (1878-1935)
 casado en 1920 (divorciado en 1921) con la Princesa María Adelaida de Lippe-Biesterfeld (1895-1993)
 Enrique XXXIII (1879-1942)
 casado en primeras nupcias en 1913 (divorciado en 1922) con la Princesa Victoria Margarita de Prusia (1890-1923)
 casado en segundas nupcias en 1929 (divorciado en 1935) con Allene Tew (1876-1955)
 Juana (1882-1883)
 Sofía Renata (1884-1968)
 casada en 1909 con el Príncipe Enrique XXXIV de Reuss (1887-1956)
 Enrique XXXV (1887-1936)
 casado en primeras nupcias en 1911 (divorciado en 1921) con la Princesa María de Sajonia-Altenburgo (1888-1947)
 casado en segundas nupcias en 1921 (divorciado en 1923) con la Princesa María Adelaida de Lippe (1895-1993)

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Kurt von Priesdorff: Soldatisches Führertum, vol. 9, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg, 1941
 Heinrich Heffter (1969), "Heinrich VII. Prinz Reuß-Köstritz", Neue Deutsche Biographie (NDB) (en alemán) (Berlín: Duncker & Humblot) 8: 387-388

Príncipes de Reuss
Embajadores de Alemania en Austria
Embajadores de Alemania en Turquía
Alumnado de la Universidad de Heidelberg
Alumnado de la Universidad Humboldt de Berlín
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Condecorados con la Cruz de Honor (Reuss) de primera clase